Вірш Світла (; ) — 35-й вірш 24-ї сури Корану ан-Нур (An-Nur). Цей вірш Корану описує все що стосується Світло Аллаха, та його значення.

Вірш

Коментарі 
Можливо, більше, ніж будь-яке інше, цей єдиний вірш (аят) пропонує лише містичні інтерпретації, оскільки метафора цілком послідовна, але вона не надає очевидного значення. Восьмий імам Дванадцятьма імамськими шиїтами Алі ібн Муса говорить у тлумаченні цього вірша:Він є провідником небесних людей і провідником людей землі [1].Шостий шиїтський імам Джафар Садік заявив:Аллах вперше заговорив про своє світло.

Приклад Аллаха керівництва лежить у серці віруючого.

Славне всередині віруючого і світильник його серця, а світильник — це світло, яке Бог поклав у його серце [2].Отже, це було і залишається ключовим коранським уривком для багатьох суфійських і мусульманських філософів до наших днів, які висловлюються за езотеричні читання Корану. Найважливішим серед інтелектуальних і духовних геніїв, які спантеличили Аят ан-Нур, є аль-Газалі (al-Ghazali) († 1111), роздуми про цей вірш, а також про природу божественного Світла зібрані в його шедеврі «Мішкат аль-Анвар» (Mishkat al-Anwar) («ніша світла»).

Вірш Світла, який часто застосовують суфії та мусульманські філософи, свідчить про Бога як про «Світло неба і землі». Коротка метафора, яка випливає далі, є достатньо наочною, щоб її хтось зрозумів, і все-таки пропонує сфери значення поза будь-яким буквальним читанням Книги. Цей вірш також є першоджерелом одного з 99 імен Бога: ан-Нур (النور), «Світло».

Серед коментаторів Вірша Світла:
 Авіценна
 Аль-Газалі
 Фахр аль-Дін аль-Разі
 Ібн аль-Арабі
 Румі
 Мулла Садра
 Хакім Нур-уд-Дін
 Мірза Башир-уд-Дін Махмуд Ахмад
 Ібн Каїм аль-Джавзія

Посилання 
 Theophanies and Lights in the Thought of Ibn 'Arabi  
 Al-Ghazali. Mishkat al-Anwar  (The Niche for Lights) 
 Hear Chapter «Noor» on Islamicity  
 Surah Noor, Holy Quran  
 Light Upon Light (Islamic Videos)  
 Haqiqaul Furqan, Tafsir of Maulana Hakeem Noor-ud-Din  
 Summary Of Ibn Qayyim Tafsir Of Ayat Nur  

Коран